Elm Park ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Elm Park (Arkansas)
 Elm Park (Louisiana)
 Elm Park (Minnesota)
 Elm Park (New York)

in Kanada:
 Elm Park (Winnipeg), Vorort von Winnipeg

in Großbritannien:
 Elm Park (London), Vorort von London im London Borough of Havering

Elm Park steht für:
 Elm Park (London Underground), eine Station im Londoner U-Bahn-Netz
 Elm Park (Massachusetts), ein im NRHP eingetragener Park (ID: 70000096)